

Persone 
 Pompeo di Campello (1803-1884) – politico italiano
 Pompeo di Campello (1874-1927) – militare e politico italiano
 Maria di Campello (1875-1961) – religiosa italiana
 Ranieri di Campello (1908-1959) – militare italiano
 Celly Campello (1942-2003) – cantante, conduttrice televisiva e attrice brasiliana

Geografia

Italia 
 Campello – frazione di Itri, comune nella provincia di Latina (Lazio)
 Campello Monti – frazione di Valstrona, comune nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte)
 Campello sul Clitunno – comune nella provincia di Perugia (Umbria)

Spagna 
 El Campello – comune nella provincia di Alicante (Comunità Valenciana)

Svizzera 
 Campello – ex comune ora frazione di Faido, comune nel distretto di Leventina (Canton Ticino)